

Altri progetti 

Sindaci di New York